П'єтразанта () — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана,  провінція Лукка.

П'єтразанта розташовані на відстані близько 300 км на північний захід від Рима, 85 км на захід від Флоренції, 27 км на північний захід від Лукки.

Населення —   (2014).
Щорічний фестиваль відбувається 3 лютого. Покровитель — святий Мартин.

Демографія

Сусідні муніципалітети 

 Камайоре
 Форте-дей-Мармі
 Монтіньозо
 Серавецца
 Стаццема

Див. також 
 Список муніципалітетів провінції Лукка

Примітки 

Муніципалітети провінції Лукка